Штиблети:
 Штиблети - гамаші або гетри на ґудзиках або інших застібках.
 Штиблети - чоловічі черевики на шнурках або з резинками з боків .

Примітки